Laetus est un nom romain dérivé du mot latin laetus ("joyeux"). Il fut porté notamment par :
Laetus, évêque romano-africain du V siècle ;
Laetus, ermite gallo-romain ou franc du VI siècle.